Meadowbank est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Meadowbank, localité du Cheshire

Meadowbank, banlieue de Sydney en Nouvelle-Galles du Sud

Meadowbank, municipalité du comté de Queens sur l'Île-du-Prince-Édouard
Mine Meadowbank, mine d'or située à Baker Lake (Qamani'tuaq) au Nunavut

Meadowbank, banlieue d'Édimbourg
Stade Meadowbank, complexe sportif polyvalent
Meadowbank Thistle FC, ancien nom du club de football Livingston FC

Meadowbank, banlieue d'Auckland sur l'île du Nord

Homonymie
Homonymie de toponyme